Rechinger kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Rechinger
 Karl Heinz Rechinger

Robotskapade auktorsförkortningar